Litém é um nome comum a duas freguesias do concelho de Pombal:
 Santiago de Litém;
 São Simão de Litém.

Pode ainda referir-se ao:
 Apeadeiro de Litém, que serve as duas freguesias.

Desambiguação